Pferdsbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Pferdsbach, Wüstung bei Büdingen im Wetteraukreis, Hessen

Gewässer:
 Pferdsbach, Unterlaufname des Kälberbachs, rechter Zufluss des Seemenbachs bei Büdingen, Wetteraukreis, Hessen
 Pferdsbach (Kondeler Bach), rechter Zufluss des Kondeler Bachs (zu einem Altarm der Saar) vor Düppenweiler, Gemeinde Beckingen, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Pferdsbach oder Krebsbach (Ohm), linker Zufluss der Ohm vor Homberg (Ohm), Vogelsbergkreis, Hessen
 Pferdsbach (Richer Bach), Mittellaufname bei Heubach, Stadt Groß-Umstadt des Ohlebachs, rechter Zufluss der Gersprenz in Babenhausen, beide Orte im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Pferdsbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs (zur Blies) am Pferdsbrunnenweiher entlang der Ortsgemeindengrenze von Trippstadt, Landkreis Kaiserslautern zur Gemeinde Leimen, Landkreis Südwestpfalz, beide in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Pfersbach